Medalla dels Vols Distingits (del seu nom en anglès Distinguished Flying Medal), condecoració militar per a personal de la Royal Air Force del Regne Unit
 Borsa de Dubai (del seu nom en anglès Dubai Financial Market), borsa de valors ubicada a Dubai, als Emirats Àrabs Units
 Dongfeng Motor Corporation, empresa fabricant d'automòbils amb seu a Wuhan, a la Xina
 Digital First Media, empresa editorial de premsa amb seu a Denver, als Estats Units
 Design for manufacturing, tècnica de disseny orientada a facilitar la fabricació del producte
 Dfm també és l'abreviatura de la dorfmanita, mineral de la classe dels fosfats